Тю́рмеровка — слобода в Судогодском районе Владимирской области России. Входит в Андреевское сельское поселение

География 
Находится в 18 километрах к юго-востоку от Судогды.

Уличная сеть 
Всего в поселке 12 улиц:

 ул. Западная
 ул. Земляничная
 ул. Кооперативная
 ул. Краснознаменная
 ул. Луговая
 ул. Молодёжная
 ул. Муромская
 ул. Песочная
 ул. Пушкина
 ул. Сосненская
 ул. Тюрмеровский кордон
 ул. Южная

История

До революции 
Первое упоминание о поселке датируется XVIII веком — здесь находился постоялый двор.

Вокруг Тюрмеровки (тогда небольшой поселок носил название Ликинск) К. Ф. Тюрмер сажал деревья, которые, в итоге, образовали лес.

В 1913 году на средства полковника лейб-гвардии Владимира Храповицкого в поселке была построена больница со стационаром. Рядом с больницей находились служебные помещения и дом главного врача. Недалеко от больницы располагался небольшой завод.

От посёлка были проложены железнодорожные пути. Сейчас железнодорожные пути от Тюрмеровки заросли.

После Революции 
После Революции посёлок начинает активно разрастаться. Большинство людей занимались сельским хозяйством. Недалеко от поселка были карьеры.

В 1960-х годах появился первый магазин.

В 1980 году была открыта сельская библиотека, она располагалась в одном из помещений школы. Первоначальный фонд библиотеки составлял 6 тысяч экземпляров. На 1981 год выписывалось 24 журнала и 9 газет.

В начале 1980-х годов в поселке появляется Костный завод. Стали строить новые двухэтажные дома с отоплением и водой. Также был перестроен магазин, построены детский сад и начальная школа. Население поселка увеличивалось.

После перестройки 
После перестройки завод выкупили частные лица.

Многие дома пришли в плохое состояние, а больницу закрыли.

На данный момент, в поселке завод не работает. Кафе работает .,,,

В 1999 году, к 175-летию К. Ф. Тюрмера, был поставлен памятный знак.

Население

Примечания

См. также 
 Андреевское сельское поселение (Судогодский район)
 Храповицкий, Владимир Семёнович
 Тюрмер, Карл Францевич

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир»
 Фотографии поселка

Населённые пункты Судогодского района